

Architettura 
 Monastero di Monheim – monastero sito a Monheim (Germania)

Persone 
 Eberhard von Monheim (1275 circa-1346 circa) – religioso e militare tedesco
 Andreas Monheim (1750-1804) – politico tedesco
 Johann Peter Joseph Monheim (1786-1855) – politico tedesco
 Viktor Monheim (1813-1897) – botanico tedesco
 Leonard Monheim (1830-1913) – imprenditore tedesco
 Bernd Monheim (1933-2010) – imprenditore tedesco
 Ursula Monheim (1939) – politica tedesco
 Gert Monheim (1944) – documentarista tedesco
 Heiner Monheim (1946) – geografo tedesco

Geografia

Germania 
 Monheim – città nel circondario del Danubio-Ries (Baviera)
 Monheim am Rhein – città nel circondario di Mettmann (Renania Settentrionale-Vestfalia)